Rizkallah ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Georg II. Rizkallah (1595–1670), maronitischer Patriarch
 Sherif Rizkallah (* 1995), deutsch-ägyptischer Fernsehjournalist, Fernsehmoderator und Fernsehreporter
 Victor Rizkallah (* 1933), deutsch-ägyptischer Bauingenieur